Le Championnat de squash du British Open masculin 2007 est l'édition 2007 du British Open qui se déroule au National Squash Centre à Manchester du 18 au 24 septembre 2007.
Grégory Gaultier remporte le titre en battant son compatriote Thierry Lincou en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2007

masculin 2007
Compétition de squash à Manchester
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2007
Sport en septembre 2007